«Ки́ївські ві́дьми» — цикл романів і повістей у жанрі міського фентезі української російськомовної письменниці Лади Лузіної. Сама авторка називає цикл казкою, написаною на основі реальних історичних фактів, міфів і легенд міста Києва. У творах змішані багато жанрів — містика, фантастика, детектив, історія.

Опис 

Три молоді киянки прийняли від помираючої відьми Килини її дар. Як же вони зуміють розпорядитися ним? Адже вони такі різні: студентка історичного факультету Маша Ковальова, залізна бізнес-леді Катерина Дображанська і звільнена з нічного клубу співачка-зайдиго-лова Даша Чуб на прізвисько Землепотрясна.
З власної волі чи всупереч їй, їм випало стати Києвицями — хранительками Міста Києва — і щоночі чергувати на Старокиївській горі в очікуванні дивовижних чи жахливих подій...

Персонажі, місця, артефакти

Персонажі 
Окрім головних героїнь, діє багато другорядних героїв (вигаданих та реальних). Часто самостійними героями виступають будинки та споруди.

Головні герої 
Місто Київ — Столиця Відьом та Столиця Віри. У романах постає як жива істота — Великий Отець, здатний любити, захищати та карати. Письменниця показує його як головного героя, який наскрізь пронизує усі твори циклу.
Києвиця Маша Ковальова (Марія Володимирівна Ковальова) — молодша з Києвиць. Студентка історичного факультету, невисока дівчина з блідою шкірою, ластовинням і рудим волоссям. Не дуже впевнена в собі, захоплюється творчістю Михайла Булгакова. Краще за подруг по відьомству знає Книгу Києвиць. Поступово її сили зростають: від вміння воскрешати до вміння чути будинки та саме Місто. З часом стає найсильнішою з Трьох.
Києвиця Даша Чуб (Дарина Андріївна Чуб) — середня з Києвиць. Співачка та колишня артдиректорка нічного клубу на прізвисько Землепотрясна. Активна дівчина, яка не соромиться зайвих кілограмів. Білявка з афрокосичками. Харизматична, дієва та найвеселіша у трійці. Має особливий хист до польотів на метлі та варіння зілля.
Катерина Дображанська (Катерина Михайлівна Дображанська) — старша з Києвиць. Сувора бізнесвумен, яка збирає антикварні речі та  ювелірні вироби у стилі модерн. Має чарівну вроду, до якої ставиться подекуди з ненавистю та відразою. «Зчитує» інформацію з будинків у стилі модерн завдяки архітектурним деталям. Здатна руйнувати споруди однимм лише помахом рук.

Інші герої 

 Київський Демон — він же пан Києвицький, «той, що стоїть ліворуч», Дух Міста, один у трьох обличчях. Вміє перевертатися на чорного ворона. З легкістю змінює зовнішність: Марійка бачить його чорнявим з татаро-монгольськими рисами обличчя і чорними, як вовчі ягоди, очима. Дарина — з вогняно-рудим волоссям, а Катя блондином. Демон завжди носить перстень із великим блакитним каменем. Серед трійці найближчі та найскладніші взаємини має з Машею.
 Мир Красавицький — одногрупник Марійки, студент історичного факультету, дигер. Красень-брюнет. У першому романі «Меч і Хрест» Мирослав використовував взаємини з Машею для власних потреб, мав стосунок до сатанізму. Походить із заможної родини. Має магічно-романтичну лінію з Марією.
 Килина — колишня Києвиця. Вродлива жінка з великимм бюстом, світлим довгим волоссям і васильковими очима. У першій книзі вимушено передала свою силу Марійці, Дарині та Каті. Була вбита Київським Демоном від імені Міста. Сильна Києвиця, що розумілася на відьомстві.
 Акнір (Акнирма) — донька Килини та її спадкоємиця. Чистокровна спадкова  відьма. Має дар чароплетіння (створює чари, яких не існувало раніше, вигадує закляття, яких немає в Книзі Києвиць) та  є косматочкою (вміє чаклувати волоссям). З'являється у другій книзі («Постріл в Опері») та ворогує протягом деякого часу з трійцею Києвиць.

Місця

Артефакти

«Київські відьми. Меч і Хрест»

Анотація 
Три молоді киянки прийняли від помираючої відьми Килини її дар. Як же вони зуміють розпорядитися ним? Адже вони такі різні: студентка історичного факультету Маша Ковальова, залізна бізнес-леді Катерина Дображанська і звільнена з нічного клубу співачка-зайдиголова Даша Чуб на прізвисько Землепотрясна.

Всі події розгортаються в наші дні. Але, володіючи магічною силою, не важко потрапити в минуле і познайомиться з авторами «Трьох богатирів» і «Демона» — Віктором Васнецовим та Михайлом Врубелем. А також відвідати київську Лису Гору, де, за переказами, збиралися усі слов’янські відьми.

Сюжет

«Київські відьми. Постріл в Опері»

Анотація 
Понад 90 років тому жовтнева революція прийшла у світ із Києва — із Столиці Відьом! І киянин Михайло Булгаков знав, чому того року так яскраво горіли на небі Марс та Венера — боги-прародителі амазонок. Адже «червона» революція стала революцією жіночою. Більшовики першими у світі визнали за жінками рівні з чоловіками права, зробивши перший крок до Нового Матріархату. В цьому захоплюючому пригодницько-історичному романі ви зустрінетеся з київською гімназисткою і майбутньою першою поетесою Росії Анною Ахматовою та Михайлом Булгаковим. Дізнаєтеся, що українки походять від легендарних амазонок, що поезія примхливо переплетена з магією... І зрозумієте: Історія може бути захопливою, як детектив, коли її пише Лада Лузіна!

Сюжет

«Рецепт Майстера. Врятувати Імператора!»

Анотація

Книга 1 
Цю книгу чекали цілих три роки! І ось «Рецепт Майстра» побачив світ! Тепер читачі «Київських відьом» дізнаються, як склалася доля трьох героїнь у роковому 1917 році, та яким дивним чином їхні долі переплелись з історією царської родини…

Книга 2 
Цю книгу чекали цілих три роки! І ось «Рецепт Майстра» побачив світ! Тепер читачі «Київських відьом» дізнаються, як склалася доля трьох героїнь у роковому 1917 році, та яким дивним чином їхні долі переплелись з історією царської родини…

Сюжет

Книга 1

Книга 2

«Рецепт Мастера. Революція амазонок»

Анотація

Книга 1 
З волі долі три відьми оселилися в Минулому, де одна стала мільйонеркою, друга, поцупив вірші у Анни Ахматовох, — відомою поеткою і літункою Ізидою Київською, а третя пішла в монастир під именем Отроку Пустинського. Тепер, щоб зберігти свій добробут, їм треба скасувати Жовтневу революцію. Для цього вони крадуть царську родину. Але які будуть наслідки цього скасування? Та хто влаштував революцію насправді?

Книга 2 
З волі долі три відьми оселилися в Минулому, де одна стала мільйонеркою, друга, поцупив вірші у Анни Ахматовох, — відомою поеткою і літункою Ізидою Київською, а третя пішла в монастир під именем Отроку Пустинського. Тепер, щоб зберігти свій добробут, їм треба скасувати Жовтневу революцію. Для цього вони крадуть царську родину. Але які будуть наслідки цього скасування? Та хто влаштував революцію насправді?

Сюжет

Книга 1

Книга 2

«Крижана царівна з Андріївського»

Анотація 
Коли святкують Новий рік справжні відьми? Напевно не 31 грудня. Але хто прийде до них у найтемнішу ніч року? Чешська відьма сонцестояння Перхта чи італійська веда Бефана? А може, німецький чорт Крампус, який у ніч Темряви затягує всіх грішників у пекло...

Сюжет

«Принцеса Мрія»

Анотація 
Цього разу Києвицям доведеться познайомитися з бурхливим, сповненим любовними романами життям великої французької акторки Сари Бернар, яка гастролювала у Києві в 1881 та 1908 роках. Зрозуміти, чому стиль модерн став відмацьким стилем, і дізнатися, яку таємницю ховає старовинний київський особняк Шоколадний будиночок і створена знаменитим Альфонсом Мухою алмазна лілія божественої Сари.

Сюжет

«Микола Мокрий»

Анотація 
1941 року висадили у повітря Запорізьку ГЕС. 30-метрова хвиля забрала життя багатьох тисяч людей. Але що, коли це величезне жертвопринесення? І тепер, п’ятдесят років по тому, настав час повторити його...

Сюжет

«Джек-різник з Хрещатика» (збірка «Ангел Безодні», «Тінь Демона», «П'ятий Провал»)

Анотація 
Лада Лузіна, одна з найбільш продаваних письменниць України представляє на суд читача свій новий роман «Джек-різник з Хре­ща­тика» — в традиційному містичному стилі, де химерно переплівся ки­ївський час: 80-ті роки XIX століття і день сьогоднішній, де ночі сповнені жаху, а дні — несподіваних відкриттів. Письменницею з дивовижною точністю передана характерна атмосфера старого Києва — міста естетського, богемного, загадкового, повного таємниць. Де Хрещатиком, наганяючи страхи, бродить свій Джек-різник у пошуках но­вих жертв...

«Ангел Безодні» 
На київській Лисій горі, де покоїться занедбане церковне кладовище, невідомі розкопали могилу ченця. А за день до того, у свій власний день народження, п'яна дочка бізнесмена жорстоко вбила батька. На перший погляд здається, що ці події зовсім не пов'язані. Але лише до тих пір, поки, відправившись на антикварний аукціон, красуня Катя не знаходить там картину забутого київського художника - "Дух Безодні"...

«Тінь Демона» 
Чи може в Києві з'явитися Джек-різник? Восени 1888 року, одразу після того як уесь Лондон потрясают кроваві вбивства проституток, у Києві вбивають повію... Невже легендарний Різник перебрався сюди? Та чи випадково його поява совпало з початком древнього свята.

«П'ятий Провал»

Сюжет

«Ангел Безодні»

«Тінь Демона»

«П'ятий Провал»

«Біси з Володимирської гірки»

Анотація 
Може відьма зустріти своє справжнє кохання? Так, приворожити вона може будь-кого. Але ж це кохання — не справжнє! Здавна покровителькою кохання та шлюбу вважалася свята Варвара. Але чи варто відьмі вирушати за допомогою до святої? Адже Варвара відома як гонителька нечисті і чорної смерті. І не даремно Михайлівський монастир, де сторіччя зберігалися мощі святої — стоїть у Києві на Лисій горі (Володимирській гірці), де за легендами живуть відьми, чорти й біси.

Сюжет

«Кам'яна гостя»

Анотація 
Вже багато років у центрі Києва стоять «зачаровані» будинки — порожні, нежилі, закриті від усіх. Один із них — легендарний замок Річарда на Андріївському узвозі. Чому він не бажає пускати всередину людей і багато в столиці зачарованих місць? Що якщо будинки Києва і навіть пам'ятники великим людям насправді живі? Розібратися з цим доведеться трьом Києвицям...

Сюжет

Послідовність книжок циклу 
 «Меч і Хрест»
 «Постріл в Опері»
 «Рецепт Мастера. Спасти Императора!» (в 2-х книгах) (російською)
 «Рецепт Мастера. Революция амазонок» (в 2-х книгах) (російською)
 «Ледяная царевна с Андреевского» (російською)
 «Принцеса Мрія»
 «Микола Мокрий»
 «Джек-потрошитель с Крещатика» (сборник «Ангел Бездны», «Тень Демона», «Пятый Провал») (російською)
 «Бесы с Владимирской горки» (російською)
 «Каменная гостья» (російською)

Видання

Російською мовою 
 Лада Лузина. Киевские ведьмы. Меч и Крест. — Харьков: Фолио, 2005. — 432 с. — ISBN 966-03-2848-6.
 Лада Лузина. Киевские ведьмы. Выстрел в Опере. — Харьков: Фолио, 2007. — 480 с. — ISBN 978-966-03-3946-0, ISBN 978-966-03-4321-4.
 Лада Лузина. Киевские ведьмы. Рецепт Мастера. Спасти Императора! В 2 книгах. Книга 1.  — Харьков: Фолио, 2011. — 128 с. — ISBN 978-966-03-5720-4.
 Лада Лузина. Киевские ведьмы. Рецепт Мастера. Спасти Императора! В 2 книгах. Книга 2. — Харьков: Фолио, 2011. — 144 с. — ISBN 978-966-03-5721-1.
 Лада Лузина. Киевские ведьмы. Рецепт Мастера. Революция амазонок. В 2 книгах. Книга 1. — Харьков: Фолио, 2011. — 136 с. — ISBN 978-966-03-5778-5.
 Лада Лузина. Киевские ведьмы. Рецепт Мастера. Революция амазонок. В 2 книгах. Книга 2. — Харьков: Фолио, 2011. — 128 с. — ISBN 978-966-03-5779-2.
 Лада Лузина. Киевские ведьмы. Принцесса Греза. — Харьков: Фолио, 2011. — 128 с. — ISBN 978-966-03-5506-4.
 Лада Лузина. Киевские ведьмы. Никола Мокрый. — Харьков: Фолио, 2011. — 128 с. — ISBN 978-966-03-5534-7.
 Лада Лузина. Киевские ведьмы. Ангел Бездны. — Харьков: Фолио, 2011. — 128 с. — ISBN 978-966-03-5666-5.
 Лада Лузина. Киевские ведьмы. Каменная гостья. — Харьков: Фолио, 2011. — 128 с. — ISBN 978-966-03-5669-6.
 Лада Лузина. Киевские ведьмы. Ледяная царевна. — Харьков: Фолио, 2015. — 216 с. — ISBN 978-966-03-7079-1.
 Лада Лузина. Киевские ведьмы. Тень Демона. — Харьков: Фолио, 2016. — 384 с. — ISBN 978-966-03-7393-8.
 Лада Лузина. Киевские ведьмы. Джек-потрошитель с Крещатика (сборник «Ангел Бездны», «Тень Демона», «Пятый Провал»). — Харьков: Фолио, 2018. — 699 с. — ISBN 978-966-03-8375-3.
 Лада Лузина. Киевские ведьмы. Бесы с Владимирской горки. — Харьков: Фолио, 2020. — 256 с. — ISBN 978-966-03-9077-5.

Переклади українською 
 Лада Лузіна. Київські відьми. Меч і Хрест. Переклад з російської: Віктор Бойко. — Харків: Фоліо, 2012. — 431 с. — ISBN 978-966-03-6088-4.
 Лада Лузіна. Київські відьми. Постріл в Опері. Переклад з російської: Тетяна Безматьєва. — Харків: Фоліо, 2013. — 439 с. — ISBN 978-966-03-6638-1.
 Лада Лузіна. Київські відьми. Принцеса Мрія. Переклад з російської: Тетяна Девяткіна. — Харків: Фоліо, 2012. — 119 с. — ISBN 978-966-03-5908-6.
 Лада Лузіна. Київські відьми. Микола Мокрий. Переклад з російської: Яків Житін. — Харків: Фоліо, 2012. — 119 с. — ISBN 978-966-03-5914-7.

Переклади німецькою 
 Lada Lusina. Die Hexen von Kiew. Übersetzer: Christine Blum. — München: dtv Verlagsgesellschaft, 2008. — 528 p. — ISBN 3423246693.

Переклади польською 
 Łada Łuzina. Wiedźmy Kijowa: Miecz i krzyż: Gabriela Sitkiewicz. — Kraków: Insignis Media, 2022. — 654 s. — ISBN 978-83-67323-18-5.

Цікаві факти 
 Великі літери циклу «Київські відьми» — «К. В.» відповідають ініціалам справжнього імені авторки — Ку́черова Владисла́ва.
 Три головних героїні роману не випадково отримали українське, російське та польське прізвища. Даша Чуб отримала дівоче прізвище Ладиної бабусі, Катерина Дображанська — Ладиної прабабусі, а Маша Ковальова повинна була бути — Ку́черовою.
 Більшість ілюстрацій у  виданнях творів циклу — авторства Лади Лузіної.
 Книжки циклу виходили у серіях «Київські відьми», «Ретророман», «Ретродетектив» видавництва «Фоліо».
 З 2007 року по роману «Київські відьми. Меч і Хрест» у Києві водять екскурсії та влаштовують квести.
 Для обкладинки «Київські відьми. Принцеса Мрія» письменниця знялася оголеною, верхи на метлі.
 У день виходу книжки «Принцеса Мрія», на запитання «Чи стаються в її житті дива?», Лада Лузіна відповіла: «Постійно…. наприклад, коли я почала писати «Принцесу Мрію», частина подій якої відбуваються в Шоколадному будиночку, будиночок ще стояв у запустінні. По ходу сюжету одна з моїх Києвиць — володарок Києва — обіцяє Шоколадці: «Не переймайся, скоро все буде добре!». І раптом у Будиночка почалося таке активне життя, там постійно зараз відбуваються якісь цікаві заходи. І коли я закінчувала твір, мені зателефонували та запропонували взяти участь  в одній із акцій Шоколадного будиночка. І я одразу зрозуміла, де я презентую свою книжку. Мені було приємно, що Будиночок почув і покликав мене…».

Нагороди 
 2008 року романи «Київські відьми. Меч і Хрест» і «Київські відьми. Постріл в Опері» отримали почесну грамоту конкурсу «Книга року» на Московській міжнародній книжковій выставці-ярмарку.

 «Київські відьмы. Постріл в Опері» — Краща українська книга 2008 (конкурс журналу «Кореспондент», Краща українська книга 2008 (журнал «Единственная»).

Відгуки

Примітки

Посилання 
 Книжки Лади Лузіної на сайті видавництва «Фоліо» 

Лада Лузіна
Сучасна українська література
Російськомовна література
Фентезійні книжкові серії
Книжкові серії видавництва «Фоліо»